Quatre navires de la Marine française ont porté le nom dAmiral Charner, en l'honneur de Léonard Victor Charner :
 l', un croiseur cuirassé navire de tête de sa classe coulé par un U-boot durant la Première Guerre mondiale ;
 l', un cargo réquisitionné durant la Première Guerre mondiale ;
 l', un aviso colonial de classe Bougainville qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un aviso-escorteur de classe Commandant Rivière en service de 1960 à 1990.

Référence 

Amiral Charner